De Johan Cruijff Schaal 2014 werd gespeeld op 3 augustus 2014. De wedstrijd werd gespeeld in de Amsterdam ArenA.
De wedstrijd ging tussen landskampioen Ajax en PEC Zwolle, de winnaar van de KNVB beker. PEC Zwolle won de wedstrijd met 1–0 door een doelpunt van Stefan Nijland in de vijfenvijftigste minuut en mocht voor het eerst in de clubhistorie de prijs in ontvangst nemen.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Supercup voetbal in 2014
PEC Zwolle
AFC Ajax
Sportevenement in Amsterdam